Чапличи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чапличи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Чапличи — деревня в Лидском районе Гродненской области.